TKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Truckee (Stati Uniti)
 tkf – codice ISO 639-3 della lingua tukumanféd